Макашин — фамилия. Известные носители:
 Макашин, Семён Акимович (1827—1865) — русский писатель.
 Макашин, Сергей Александрович (1906—1989) — советский литературовед.